Pavlovici ist der Familienname folgender Personen:

 Cornel Pavlovici (1942–2013), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Dumitru Pavlovici (1912–1993), rumänischer Fußballspieler